Alfred Thielmann – generale tedesco della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale 
 Jan Thielmann – calciatore tedesco, attaccante
 Johann von Thielmann – generale prussiano che combatté nelle guerre napoleoniche
 Karl Heinrich Thielmann – medico militare tedesco al servizio della Russia